Shine On (álbum de Jet)
Shine On (álbum de Pink Floyd)
Shine On (álbum de Sarah McLachlan)
Shine On You Crazy Diamond

Desambiguações de música